Мартіна Хінгіс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Маргарита Гаспарян і Моніка Нікулеску.
Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Тімеа Бабош і Ярослава Шведова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Miami Open, парний розряд
Miami Open 2016